Hornsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hornsjötjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Hornsjötjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn